

Naissances 
 Piet van Kempen (mort le ), coureur sur piste néerlandais
 Pietro Bestetti (mort le ), coureur cycliste italien
 August Desch (mort le ), athlète américain, spécialiste du 400 m
 Fernand Barthe (mort le ), joueur français de rugby à XV 
 Denji Kuroshima (mort le 17 octobre 1943), écrivain japonais
 Noreen Gammill (mort le ), actrice américaine
 Berthold Jacob (mort le ), journaliste et pacifiste allemand

Décès 
 William DeLacy (né le ), général de brigade américain

Autres événements 
 Début de la construction d'une base navale à Bahía Blanca

Voir aussi 
 12 décembre
 décembre 1898